Aldana est un nom propre.

Patronyme 

 Adolfo Aldana (1966-), footballeur espagnol ;
 Hernando de Aldana (1481-1546), conquistador espagnol, frère du suivant ;
 Lorenzo de Aldana (1508-1871), conquistador espagnol ;
 Lucía Aldana (1992-), reine de beauté et mannequin colombienne ;
 Cristian Aldana (1971-), chanteur et guitariste argentin, membre du groupe argentin El Otro Yo ;
 Thelma Aldana (1955-), femme politique guatémaltèque.

Toponyme 

 Aldana, municipalité du département de Nariño en Colombie ;
 Aldana, quartier d'Amorebieta-Etxano, de la province de Biscaye, dans la Communauté autonome du Pays basque en Espagne.

Prénom

Autres 
 (44103) Aldana, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes
 Magnacarina aldana, espèce d'araignées mygalomorphes de la famille des Theraphosidae

Patronyme hispanique